Die Werner Achilles GmbH & Co. KG, auch als Achilles Gruppe bekannt, ist ein Familienunternehmen für Papierveredelung und Präsentationsprodukte mit Stammsitz in Celle.

Standorte 

An mehreren Standorten beschäftigt Achilles mehr als 300 Mitarbeiter in den beiden Geschäftsbereichen Papierveredelung und Präsentationsprodukte. Es erwirtschaftet jährlich rund 40 Millionen Euro und verfügt über sechs Standorte in Deutschland sowie über insgesamt drei Niederlassungen im Ausland, diese liegen in Österreich, Tschechien und der Schweiz. Alle Zweigbetriebe operieren dabei als selbstständige Betriebsgesellschaften, sodass sich die Achilles Gruppe wie folgt gliedert:
 Werner Achilles GmbH & Co. KG (fungiert am Standort Celle als Dienstleister der Veredelungszentren und von Achilles präsentiert.)
 Achilles Präsentationsprodukte GmbH (Celle)
 Achilles veredelt GmbH (Celle, Düsseldorf, Flörsheim, Landau, Leipzig, Wemding)

Weitere Standorte befinden sich in Österreich (Schwertberg), Schweiz (Basel), und Tschechien (Budweis).

Geschichte 
Gegründet wurde die Werner Achilles GmbH & Co. KG von Werner Achilles 1946 in Celle als „Glanzfolien-Kaschieranstalt“, die sich ausschließlich mit der Papierveredelung beschäftigte. 1956 begann mit der Errichtung des Zweigbetriebes in Echterdingen die Ausdehnung in Deutschland, in den 70er Jahren wurde der Geschäftsbereich Präsentationsprodukte aufgebaut.

Paul Drews, Schwiegersohn von Werner Achilles, übernahm die Leitung der Unternehmensgruppe 1991. Drei Jahre später folgte mit dem eigenen Produktionsbetrieb im tschechischen Budweis die Expansion ins Ausland. Mit der Ernennung von Thorsten Drews, dem Sohn von Paul Drews, zum Geschäftsführer 2005 hat die Werner Achilles GmbH & Co. KG ihre Unternehmensgeschichte in der dritten Eigentümergeneration fortgesetzt.

Für ihre klaren Strukturen, die mögliche Konflikte im Kreis der Familiengesellschafter verhindern, erhielt die Achilles Gruppe von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte 2007 den Axia-Award in der Kategorie „Familiengerichtete Elemente“.

Produkte

Papierveredelung 
In der Papierveredelung bietet Achilles von der Lackierung über die Kaschierung bis hin zum Prägefoliendruck und zur Einsiegelung alle Möglichkeiten, Printprodukte wie Bücher, Broschüren, Magazine, Verpackungen oder Kataloge aufzuwerten. Fast jedes zweite Buchcover in Deutschland wird beispielsweise von Achilles veredelt.

Präsentationsprodukte 
Im Geschäftsbereich Präsentationsprodukte realisiert Achilles individuell entwickelte und veredelte Ordner, Ringbücher, Ringmappen oder Verpackungen von der Konzeption bis zur Produktion. Achilles bietet im Rahmen des breitgefächerten Angebots nicht nur innovative Standardlösungen, sondern fertigt auch nach individuellen Wünschen und Vorgaben.

Laminierung / Einsiegelung 
Achilles bietet als einziger Laminierer zwei Einsiegelungsverfahren aus einer Hand an. Der wesentliche Vorteil der Laminierung besteht darin, Print-Produkte vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen. Die Aufwertung der Print-Produkte erfolgt grundsätzlich doppelseitig mit Hilfe der Polyester-Laminierung oder aber im paper-safe-Verfahren. Durch den Einsatz von brillanten Glanz, eleganter Mattierung oder reflexfreie Struktur gewinnen Drucke optisch wie auch haptisch an Wert. Das Angebot von Achilles umfasst Konzeption, Umsetzung und Produktion bis hin zur Komplettabwicklung komplexer Projekte, einschließlich des Versands im In- und Ausland.

Polyester-Laminierung 
Die Polyester-Laminierung beschreibt ein Durchlaufverfahren bei dem unter Druck- und Wärmeeinwirkung ein doppelseitiger vollflächiger Verbund zwischen Print-Produkt und unterschiedlichen dicken Polyester-Folien erzielt wird. Die variable Kombinationsmöglichkeit zwischen Folienstärke und Papiergrammatur ermöglicht sowohl flexible, noch rollbare, als auch steife bzw. stabile Endprodukte.

paper-safe 
Bei dem paper-safe-Verfahren werden holzfreie Kunst- oder Bilderdruckpapiere eingesiegelt. Das Verfahren zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass an die Drucke besondere Ansprüche gestellt werden wie beispielsweise Hitzebeständigkeit der Farben bis 150 Grad Celsius. Die Drucke werden dabei als Einzelnutzen zwischen den PVC-Platten eingeschmolzen. Dadurch ist der Übergang zwischen dem Papier und dem umlaufenden Rand nicht fühlbar.

Verpackungsveredelung 
Die Veredelung hochwertiger Verpackungen aller Art und für unterschiedliche Branchen gehört ebenfalls zu dem Leistungsspektrum von Achilles. Das Unternehmen ist bei der Entwicklung und Umsetzung kompletter Verpackungslösungen unterstützend tätig und steht als Dienstleister zum Ausgleich von Produktionsspitzen zur Verfügung. Die Fertigung von Achilles ist nach ISO 9001 zertifiziert und gewährleistet dadurch höchste Qualitätsstandards in der Verpackungsproduktion.

Weblinks 

 Website der Werner Achilles GmbH & Co. KG
 Produkte der Achilles Gruppe
 Standorte der Achilles Gruppe
 Karriere in der Achilles Gruppe
 Infos zur Technik des Prägefoliendrucks

Einzelnachweise 

Gegründet 1946
Unternehmen (Celle)
Papier-, Büro- und Schreibwarenhersteller
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Celle)